I, slovo
 I (glagoljsko slovo), glagoljičko slovo i
 I (registracijska oznaka), registracijska oznaka Italije